

Niemcy 
 Königswalde – gmina w kraju związkowym Saksonia, w powiecie Erzgebirgskreis
 Königswalde – dzielnica miasta Werdau

Polska 
Dawne nazwy miejscowości:
 Królowa Wola
 Królów Las
 Lubniewice
 Świerki